Miejscowości
 Osęka – wieś w powiecie wołomińskim

Narzędzia
 osęka – dawna nazwa bosaka 
 osęka wędkarska – hak z długą rękojeścią służący do wyjmowania z wody złowionych ryb

Ludzie
 Andrzej Osęka – krytyk sztuki
 Janusz Osęka – satyryk
 Piotr Osęka – historyk